Џуанг Ђажунг и Дарија Јурак су освојиле турнир. У финалу су савладале Каролин Гарсију и Кристину Младеновић са 6:4, 6:4.

Носиоци

Жреб

Спољашње везе 

 Главни жреб

Тениско првенство Дубаија 2016.
Тениско првенство Дубаија — женски парови